Orgelsommer heißen u. a. folgende Konzertreihen:
 Egerer Orgelsommer
 Herforder Orgelsommer 
 Lübecker Orgelsommer